Packer (Logiciel) est un logiciel libre et open-source pour créer des images de machine identique ou conteneur pour de multiples plates-formes à partir d’une configuration de la source unique.
 Packing (phallus)#Packers

Gens
 Alfred Packer (1842-1907) est l'une des quatre personnes condamnées pour faits de cannibalisme dans l'histoire des États-Unis.
 Ann Packer, née le , est une athlète britannique, qui pratiquait le sprint, les courses de haies et le saut en longueur.
 Doris Packer est une actrice américaine née le  à Menominee, Michigan (États-Unis), morte le  à Glendale (États-Unis).
 Herbert Annesley Packer (1894-1962) est un amiral britannique.
 Kerry Packer AO (né le  et mort le ) était un magnat des médias australiens.

Homonymie de patronyme